Alfredo Barbati – aviatore e militare italiano
 Gaetano Barbati – presbitero e docente italiano
 Giancarlo Barbati, noto come Giancane – cantautore e musicista italiano
 Giuseppe Barbati – fumettista italiano